Flotho ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Flotho (1915–2000), deutscher Fußballspieler
 Manfred Flotho (1936–2021), deutscher Jurist, Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig
 Michael Flotho (* 1955), deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Floto, Flotow, Vlotho